

En France
Rimbach est le nom donné à des communes du Haut-Rhin en France :
 Rimbach-près-Guebwiller
 Rimbach-près-Masevaux
 Rimbachzell

Le Rimbach (ruisseau) est également un cours d'eau qui traverse Rimbach-près-Guebwiller et Rimbachzell.

En Allemagne
 Rimbach (Basse-Bavière)
 Rimbach (Haut-Palatinat)
 Rimbach (Hesse)